Lilo steht für:

 Kurzform des weiblichen Vornamens Liselotte
 eine Disney-Figur, siehe Lilo & Stitch
 Lilo (Nord-Amanatun), Dorf im indonesischen Nord-Amanatun in Westtimor
 lilo, Nickname von Rob Levin (1955–2006), Gründer des Freenode IRC-Netzwerkes

LILO oder LiLo steht als Abkürzung für:
 Last In – Last Out, Lagerungs-/Speicherungs-Prinzip, gleichbedeutend mit First In – First Out (FIFO)
 Flugplatz Caiolo (ICAO-Code)
 LiLO-Linke Liste Mönchengladbach, Wählergruppe in Mönchengladbach
 Linux Loader, eine Software zum Laden von Betriebssystemen
 Linzer Lokalbahn, Oberösterreich

Lilo ist der Familienname folgender Personen:
 Gordon Darcy Lilo (* 1965), salomonischer Politiker, Premierminister der Salomonen
 Vungakoto Lilo (* 1983), tongaischer Rugby-Union-Spieler

Abkürzung